Dowell ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Dowell (* 1943), britischer Balletttänzer und Choreograf
 Cassius C. Dowell (1864–1940), US-amerikanischer Politiker
 Dion Dowell (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jake Dowell (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Joe Dowell (1940–2016), US-amerikanischer Sänger und Werbemanager
 Ken Dowell (* 1961), US-amerikanischer Baseballspieler
 Kieran Dowell (* 1997), englischer Fußballspieler
 Philip Dowell (1864–1936), nordamerikanischer Lehrer, Botaniker und Entomologe

Dowell ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dowell (Illinois)
 Dowell (Maryland)
 Dowell (Mississippi)
 Dowell Township (Lawrence County, Arkansas)

Siehe auch:
 MacDowell